Knud Sørensen hentyder til flere artikler:

 Knud Sørensen (forfatter) – dansk forfatter
 Knud Sørensen (sprogforsker) – dansk sprogforsker
 Knud Sørensen (bankdirektør) – dansk bankdirektør
 Knud E. Sørensen – dansk pianist
 Knud Axel Sørensen (1902-1980) – dansk arkitekt